Nom que rep la tenalla a les illes de Mallorca i Menorca
 La possessió d'Alfàbia, coneguda pels seus grans jardins
 La serra d'Alfàbia, serra que és part de la serra de Tramuntana, que separa Sóller de Bunyola, i que rep el nom de la dita possessió